Tarija (departement), een departement in Bolivia
Tarija (stad), de hoofdstad van het departement Tarija in Bolivia
Tarija (gemeente), de Boliviaanse gemeente waartoe de stad behoort
Tarija (berg) in de Cordillera Real in Bolivia